Martinsklause oder Martins-Klause steht für:
 Martinsklause (Waldhäuserwald), eine Triftklause im Waldhäuserwald, Landkreis Freyung-Grafenau
 Die Martinsklause, Roman von Ludwig Ganghofer aus dem Jahr 1894
 Die Martinsklause (1951), Filmdrama unter der Regie von Richard Häussler aus dem Jahr 1951
 Villa Martins-Klause, eine Villa in Radebeul, Sachsen